Amadeusz V Wielki (ur. 4 września 1249 w Bourget-du-Lac, zm. 16 października 1323 w Awinion) – hrabia Sabaudii, syn Tomasza – hrabiego Sabaudii, i Beatrice di Fieschi. Jego bratem był Ludwik II Sabaudzki (baron Vaud), a kuzynem Filip I.

Jego najsłynniejszymi potyczkami były bitwa alpejska i bitwa o Chambery. Zmarł na atak serca.

Rodzina 
5 lipca 1272 Amadeusz ożenił się z Sybillą de Bage (1255–1294), jedyną córką Gwidona II, pana Bage (Baugé). Miał z nią ośmioro dzieci:
 Jana (1273–1284)
 Bonę (1275–1300), żonę Jana I, delfina Viennois, i Hugona Burgundzkiego, pana Montbauson
 Beatrycze (1278–1291), żonę Manfreda III, markiza Saluzzo
 Eleonorę (1280–1324), żonę Wilhelma de Chalon, hrabiego Auxerre i Tonnerre, Dreux IV de Mello, i Jana I, hrabiego Forez
 Edwarda Szczodrego (1284–1329), hrabiego Sabaudii
 Agnieszkę (1286–1322), żonę Wilhelma III, hrabiego Genewy
 Aimone Spokojnego (1291–1343), hrabiego Sabaudii
 Małgorzatę (1295?–1349), żonę Jana I, markiza Montferratu

W kwietniu 1297 drugą żoną Amadeusza została Maria Brabancka (1280–1340), córka Jana I Zwycięskiego, księcia Brabancji i Małgorzaty Flandryjskiej (córki Gwidona de Dampierre). Para miała 4 dzieci:
 Marię (1298–1336), żonę Hugona de La Tour du Pin, barona Faucigny 
 Katarzynę (1304–1336), żonę Leopolda I, księcia Austrii i Styrii
 Annę (1306–1359), żonę Andronika III, cesarza biznatyjskiego
 Beatrycze (1310–1339), żonę Henryka VI, księcia Karyntii, hrabiego Tyrolu

Rodowód

Władcy Sabaudii
Dynastia sabaudzka
Urodzeni w 1249
Zmarli w 1323